Maleisisch basketbalteam (mannen)
 Maleisisch basketbalteam (vrouwen)